Cribrochalina är ett släkte av svampdjur. Cribrochalina ingår i familjen Niphatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Cribrochalina